Робледильо-де-ла-Вера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Вера. Занимает площадь 12,83 км². Население — 300 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса